Červený bezeichnet:

 Červený Kláštor, eine Gemeinde in der Slowakei
 Červený Kláštor (Kloster), ein slowakisches Kloster
 Červený Kostelec, eine Stadt in Tschechien
 Burg Červený Kameň, eine slowakische Burg

Červený bzw. Cerveny ist der Familienname folgender Personen:
 Patrik Červený (* 1997), tschechischer Eishockeyspieler
 Václav František Červený (1819–1896), tschechischer Instrumentenbauer und Musiker
 Vlastislav Cerveny, tschechischer Geophysiker

Siehe auch:
 Červený Hrádek (Begriffsklärung), tschechische Ortschaften
 V. F. Červený & Synové, tschechisches Instrumentenbauunternehmen